Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des deux lettres A et N.

Codes 
 .an, Antilles néerlandaises (domaine national de premier niveau)
 AN, Andorre (codes (désuets) pays de l'OTAN)
 AN, Angola (code de l'organisation météorologique mondiale)
 AN, Ansett Australia (code AITA, compagnie désormais disparue)
 an, aragonais (ISO 639)
 Subdivisions de pays :
 CL-AN : Région d'Antofagasta, région du Chili (voir ISO 3166-2:CL)
 ER-AN : Anseba, province de l'Érythrée (voir ISO 3166-2:ER)
 ES-AN : Andalucía, communauté autonome d'Espagne (voir ISO 3166-2:ES)
 IN-AN : Îles Andaman-et-Nicobar, territoire de l'Union de l'Inde (voir ISO 3166-2:IN)
 NG-AN : État d'Anambra, État du Nigeria (voir ISO 3166-2:NG)
 TL-AN : Ainaro, municipalité du Timor oriental (voir ISO 3166-2:TL)
 UZ-AN : Andijon, région de l'Ouzbékistan (voir ISO 3166-2:UZ)

Sigles et abréviations 
 aN, attonewton, soit 10−18 newton,
 AN, Alleanza Nazionale, Alliance nationale, parti politique italien,
 AN désigne couramment les Archives nationales,
 AN peut aussi désigner l'Assemblée nationale française,
 AN est l'abréviation d'application numérique,
 AN est l'abréviation en biologie cellulaire pour acide nucléique,
 AN peut désigner le taux d'accroissement naturel,
 AN (en alphabet cyrillique : АН) est l'abréviation de Академия Наук (Akademia Naouk, Académie des Sciences) en russe.
 AN parfois utilisé pour désigner l'Anguttara Nikaya,  un recueil de textes bouddhiques.

Noms 

An, dieu du ciel dans la mythologie mésopotamienne,
An, ou année, période d'environ 365 jours,
An de grâce, dans le calendrier grégorien,
 Le jour de l'An est le premier jour de l'année d'un calendrier donné,
 An, prénom japonais féminin,
 An, prénom néerlandais féminin,
 An, nom chinois,
 An, romanisation alternative du nom coréen Ahn,
 An, (, , en géorgien) est la  de l'alphabet géorgien,
 'an (安), un caractère chinois,
 Le xian d'An, une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine,
 Ān (鞍), un sinogramme chinois,
 An, un film de Naomi Kawase sorti 2015.

Préfixe 
 An- peut servir en français de préfixe privatif, tout comme le a- en début de mot (an- s'utilise devant une voyelle ou h muet). Ce préfixe signifie « sans » ou « arrêt » ou encore « absence de ». Exemples : analphabète, anovulation… De même, le néologisme inventé par Gainsbourg, dans la chanson du même nom : l'anamour.

Divers 

 An, Án, Àn, Ân, Än, Ån et Añ sont des digrammes de l'alphabet latin
 An Ziwen (1909-1980), est un homme politique chinois et membre du Comité central du Parti communiste chinois.

Code
Code de langue